Pekarek oder Pekárek ist der Familienname folgender Personen:

 Aleš Pekárek (* 1961), tschechischer Schachspieler 
 Andreas Pekarek (* 1949), deutscher Fußballspieler
 Josef Pekarek (Botaniker) (1899–1943), österreichischer Botaniker und Zellphysiologe
 Josef Pekarek (1913–1996), österreichischer Fußballspieler
 Klaus Pekarek (* 1956), österreichischer Manager